Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і зуміли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Олена Лиховцева з рахунком 6–7 (5–7), 7–6 (8–6), 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (фінал)
 Кімберлі По-Messerli /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Ніколь Пратт /  Ай Суґіяма (півфінал)

Сітка

Посилання 
Britannic Asset Management International Championships 2002 Doubles Draw 

Парний розряд
Britannic Asset Management International Championships